Волоча́евка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Волочаевка — село в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Волочаевка — село в Раздольненском районе Крыма.
 Волочаевка — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.

Украина 
 Волочаевка — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.

Реки 
 Волочаевка — река в Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области.

См. также 
 Волочаевка-1
Волочаевка-2
Волочаевка II — крупная узловая железнодорожная станция Дальневосточной железной дороги.
 
 Волочаевский бой
 Волочаевский бой (памятник)
 Панорама «Волочаевская битва»